Ле-Пон-де-Планш () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Жи. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70418.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 34 км севернее Безансона, в 20 км к юго-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 214 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 129 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 97 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 63,9 %). Из 97 активных жителей работали 78 человек (47 мужчин и 31 женщины), безработными было 19 (7 мужчин и 12 женщин). Среди 32 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона